Ivo Karlović venceu a primeira edição do torneio, derrotando Alejandro Falla na final por 6–3, 7–6(7–4).

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente a segunda rodada

 Janko Tipsarević (Quartas de final)
 Kevin Anderson (Semifinais)
 Igor Sijsling (Segunda rodada)
 Édouard Roger-Vasselin (Segunda rodada)

<li>  Adrian Mannarino (Quartas de final)
<li>  Santiago Giraldo (Quartas de final)
<li>  Aljaž Bedene ''(Primeira rodada)
<li>  Xavier Malisse ''(Primeira rodada)

Chave

Finais
{{4TeamBracket-Tennis3-v2
|RD1=Semifinais
|RD2=Final

|RD1-seed1=
|RD1-team1= Alejandro Falla
|RD1-score1-1=6<sup>4
|RD1-score1-2=6
|RD1-score1-3=6
|RD1-seed2=
|RD1-team2= Vasek Pospisil
|RD1-score2-1=7<sup>7
|RD1-score2-2=3
|RD1-score2-3=4

|RD1-seed3=
|RD1-team3= Ivo Karlović
|RD1-score3-1=6
|RD1-score3-2=6<sup>4
|RD1-score3-3=6
|RD1-seed4=2
|RD1-team4= Kevin Anderson
|RD1-score4-1=4
|RD1-score4-2=7<sup>7
|RD1-score4-3=3

|RD2-seed1=
|RD2-team1= Alejandro Falla
|RD2-score1-1=3
|RD2-score1-2=6<sup>4
|RD2-score1-3=
|RD2-seed2=
|RD2-team2= Ivo Karlović
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=7<sup>7
|RD2-score2-3=
}}

Metade superior

Qualificatório
Cabeças de chave

  Guido Andreozzi (Qualificador)
  Denys Molchanov (Segunda rodada)
  Fabiano de Paula (Qualificador)
  Agustín Velotti (Qualificador)

<li> Víctor Estrella (Qualificado)
<li> Marcelo Arévalo (Segunda rodada)
<li> Michael Quintero (Qualificador)
<li> Chris Guccione (Qualificado)

Qualificados

  Juan Ignacio Londero
 ''' Emilio Gómez

<li>  Chris Guccione
<li>  Víctor Estrella

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S